Calverton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Calverton, Nottinghamshire, ort i England, 
 Calverton, Buckinghamshire, civil parish i England,

USA 

 Calverton, Maryland, Prince George's County, 
 Calverton, Virginia, Fauquier County, 
 Calverton, New York, Suffolk County, 

Robotskapade USAförgreningar